Miejscowości w USA:
 Filley – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Gage
Gminy w USA:
 Filley (ang. Filley Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Gage